Rupert ist:

 ein männlicher Vorname, siehe Rupert – dort auch zu Vornamensträgern

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rupert (Arkansas)
 Rupert (Georgia)
 Rupert (Idaho)
 Rupert (Ohio)
 Rupert (Pennsylvania)
 Rupert (Vermont)
 Rupert (West Virginia)

Fließgewässer:
 Rivière Rupert, Fluss in Kanada

Rupert ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Rupert (1916–2006), südafrikanischer Unternehmer
 Iliana Rupert (* 2001), französische Basketballspielerin
 Johann Rupert (* 1950), schweizerisch-südafrikanischer Unternehmer
 Mark Rupert, US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Patrick Rupert-Kruse (* 1976), deutscher Medienwissenschaftler und Hochschullehrer
 Rayan Rupert (* 2004), französischer Basketballspieler
 Thierry Rupert (1977–2013), französischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Ruppert
 Rubert
 Rupertus